Srpska pravoslavna crkva - Osječkopoljska i baranjska eparhija

Arhijerejsko namesništvo vukovarsko / Архијерејско намесништво вуковарско
 Sjedište: 32000 Vukovar, Europske unije 7/a
 Arhijerejski namjesnik: protojerej-stavrofor Saša Kuzmanović

Crkvene općine:

Bobota 

32225 Bobota, Mitrovićeva 33
 Srpska pravoslavna parohija Bobota
Paroh: protojerej Milovan Vlaović

Borovo Selo   
32227 Borovo selo, Trg palih boraca 13
 Srpska pravoslavna parohija Borovo Selo
Parosi: Protojerej-stavrofor Čedo Lukić, protojerej Milenko Grebić,jerej Nenad Dragičević i đakon Dragan Serdar

Borovo Naselje  

32223 Borovo Naselje
 Srpska pravoslavna parohija Borovo Naselje
 http://www.spco-borovonaselje.org/

Bršadin  
32222 Bršadin, Vase Đurđevića 31
 Srpska pravoslavna parohija Bršadin
 Paroh: protojerej Ljubenko Jović
 telefon:032/569-030
 https://www.facebook.com/crkvabrsadin

Mirkovci  

32240 Mirkovci, Branka Radičevića 3
 Srpska pravoslavna parohija MIRKOVCI
Paroh: protojerej Đorđe Kovačević

Negoslavci 
32239 Negoslavci, Vukovarska 3
 Srpska pravoslavna parohija Negoslavci
Paroh: protojerej Dragomir Živanić

Orolik 
32243 Orolik
 Srpska pravoslavna parohija Orolik
Paroh: jerej Goran Goranović

Pačetin  
32222 Pačetin, Crnogoraca 14
 Srpska pravoslavna parohija Pačetin
Paroh: Protonamesnik Nenad Kesonja

Petrovci 

32229 Petrovci
 Srpska pravoslavna parohija Petrovci
Paroh: jerej Dragoslav Šalajić

Rajevo Selo  
32261 Rajevo Selo
 Srpska pravoslavna parohija Rajevo Selo
Administrator parohije: Protojerej Predrag Azap

Sotin  
32232 Sotin
 Srpska pravoslavna parohija Sotin
Paroh: + jerej Bojan Majstorović (1981-2015)
administrator parohija: Opatovac, Mohovo, Šarengrad i Mikluševci

Srijemske Laze  

Srijemske Laze, Branislava Nušića 3, 32241 Stari Jankovci
 Srpska pravoslavna parohija Sremske Laze
Paroh: jerej Savo Simić

Trpinja 
32224 Trpinja, Bršadinčić 6
 Srpska pravoslavna parohija Trpinja
Paroh: jerej Saša Kuzmanović i đakon Miloš Kuzmanović

Vera  
32224 Vera, Miloša Obilića 3
 Srpska pravoslavna parohija Vera
Paroh: Protojerej Milorad Lazarević

Vinkovci  
32100 Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2
 Srpska pravoslavna parohija Vinkovci
 http://www.cibaliaorthodox.blogspot.com/

Protojerej Predrag Azap, paroh vinkovacki

Vukovar  
32000 Vukovar, Europske unije 7/a
 Srpska pravoslavna crkvena općina i parohija Vukovar
 Prva parohija: crkva sv. Nikole; paroh: protojerej-stavrofor Saša Kuzmanović
 Druga parohija: Crkva sv. Petke na Dobroj vodi; paroh: jerej Vukašin Cvetojević
 http://www.dobravodavukovar.net

Izvor:
 Arhijerejsko namesništvo vukovarsko / Архијерејско намесништво вуковарско 

Eparhija osječkopoljska i baranjska